Dražitel je osoba, která po splnění podmínek pro účast v dražbě je do této dražby zapsána dražebníkem, zpravidla obdrží v kamenné dražbě dražební číslo, v elektronické dražbě je mu přidělen identifikátor a tento dražitel má právo na této dražbě činit svá podání.  

Aukce